Korezki ist der Familienname von:

 Anatoli Grigorjewitsch Korezki (1945–1993), russischer Generalmajor 
 Boris Nikolajewitsch Korezki (* 1961), sowjetischer Fechter
 Wassili Ignatjewitsch Korezki (1910–1986), sowjetischer Generalmajor 
 Wiktor Borissowitsch Korezki (1909–1998), russisch-sowjetischer Grafiker
 Wladimir Michailowitsch Korezki (1890–1984), russisch-ukrainischer Jurist und Richter

Siehe auch:

 Koretzky